Governo Troya può riferirsi a due governi del Regno delle Due Sicilie:
 governo Carlo Troya – governo in carica nel 1848, guidato da Carlo Troya
 governo Ferdinando Troya – governo in carica dal 1852 al 1859, guidato da Ferdinando Troya